__БЕЗКН__

Acinonychinae (Ациноничинае) је неважећи кладус и потпородица унутар породице мачке која се више не користи у научној класификацији. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је ациноничини.

Етимологија назива 
Назив ове потпородице води поријекло од:
 типског рода Acinonyx,
 и таксономски наставка -inae.

Систематика

Историја класификације 
Статус ове потпородице мачака је неважећи, јер су генетска исраживања из 1990их година утврила да ово у ствари није природна потпородица мачака, и да су представници ове потпородице дио потпородице Felinae.

Класификација 
 Потпородица: Acinonychinae
 Род: Acinonyx (гепард)
 Acinonyx jubatus (гепард)
 †Acinonyx aicha
 †Acinonyx intermedius
 †Acinonyx pardinensis (дивовски гепард)
 Род: Herpailurus
 Herpailurus yagouaroundi (јагуарунди)
 Род: Puma (пума)
 Puma concolor (пума)
 †Puma pardoides
 †Puma pumoides (евроазијска пума)
 Род: †Miracinonyx (амерички гепард)
 †Miracinonyx inexpectatus
 †Miracinonyx trumani
 Род: †Sivapanthera
 †Sivapanthera arvernensis
 †Sivapanthera brachygnathus
 †Sivapanthera linxiaensis
 †Sivapanthera padhriensis
 †Sivapanthera pleistocaenicus
 †Sivapanthera potens

Филогенетско стабло 
Доле приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Acinonychinae.

Види још 
 Мачке

Референце

Спољашње везе 

-
Неважећи таксони за сисаре